Geografie
 Ulva (Schotland), een Schots eiland van de binnen-Hebriden
 Ulva (Nieuw-Zeeland), een eiland bij Nieuw-Zeeland
In Noorwegen zijn diverse beken die deze naam hebben.

Botanica
 Ulva (geslacht), een zeewiersoort die wereldwijd voorkomt